Zapfl  steht für:

 Zapfl (Kastl), ein Weiler der Gemeinde Kastl (Lauterachtal) im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach

Zapfl  ist der Familienname folgender Personen:

 Candidus Zapfl (1829–1900), Abt des Stiftes Rein
 Rosmarie Zapfl-Helbling (* 1939), Schweizer Politikerin (CVP)
 Alfred „Zapfl“ Grengg (1920–2008), österreichischer Pädagoge und Sportfunktionär